Anastazy Synaita może odnosić się do dwóch świętych mnichów z klasztoru św. Katarzyny na Górze Synaj, wspominanych w Kościele katolickim 21 kwietnia a w prawosławnym 20 kwietnia/3 maja:
 Anastazy I z Antiochii (zm. ok. 599) – patriarcha Antiochii
 Anastazy z Synaju (zm. przed 700) – ojciec Kościoła

Uwagi